Пётр Павлович Тлустый (1929—1997) — бригадир тракторной бригады колхоза «Украина» Городокского района Хмельницкой области Украинской ССР. Герой Социалистического Труда (23.06.1966).

Биография 
Родился 28 января 1929 года в селе Лесоводы Городокского района Проскуровского округа Украинской ССР (ныне Городокского района Хмельницкой области, Украина) в крестьянской семье. Украинец.

Трудовой путь Пётр начал в 14 лет ездовым. Мальчишкой в войну работал сцепщиком. После освобождения района от немецкой оккупации окончил вечернюю школу и курсы при машинно-тракторной станции (МТС). Восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство, работал трактористом. Позднее был назначен бригадиром тракторной бригады колхоза «Украина» Городокского района Хмельницкой области. Бригада Тлустого постоянно добивалась успехов в повышении урожайности сельскохозяйственных продуктов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, проса, риса, кукурузы и других зерновых и кормовых культур, Тлустому Петру Павловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В дальнейшем вышел на заслуженный отдых.

Умер 6 декабря 1997 года. Похоронен в  Хмельницкой области Украины.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (23.06.1966);
 орден Ленина (23.06.1966)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За трудовое отличие» (01.03.1965)
 и другими
 Отмечен дипломами и почётными грамотами.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Украины

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — : РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.

Ссылки 
  

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Бригадиры колхозных бригад